Варовичи — село Васильковского района Киевской области.

Расположено в 5 км к северу от пгт. Калиновка и железнодорожной станции .

Основано в 1986 году, вероятно, при переселении жителей одноимённого села Полесского района, попавшего в зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1998 году в Варовичах основан сельсовет.

Примечания

Ссылки 
 Варовичи на сайте Верховной Рады Украины 

Населённые пункты Васильковского района (Киевская область)